San Lucano steht für:

Personen:
 Lukan von Säben, italienischer Heiliger
 Novello da San Lucano (1435–1516), italienischer Architekt und Komponist 

Berge und Gebirge:
 Pale di San Lucano, Untergruppe der Palagruppe in den Dolomiten
 Monte San Lucano, , Gipfel der Pale di San Lucano 
 Cima Cadin di San Lucano, , Gipfel der Cadini-Gruppe